«Союз ТМА-22» — российский пилотируемый космический корабль, на котором осуществлён пилотируемый полёт к международной космической станции (МКС). Это двадцать восьмой полёт корабля серии «Союз» к МКС. В состав экипажа корабля входят космонавты Антон Шкаплеров (Россия), Анатолий Иванишин (Россия) и Дэниел Бёрбанк (США). На МКС они пребывали в составе двадцать девятой и тридцатой долговременных экспедиций. Старт пилотируемого космического корабля «Союз ТМА-22» был осуществлён 14 ноября 2011 года.

Этим запуском завершилась эксплуатация пилотируемых кораблей серии «Союз ТМА», в котором используются аналоговые системы управления. На смену им приходят «цифровые» пилотируемые корабли серии «Союз ТМА-М».

27 апреля 2012 в 15:45 мск корабль совершил посадку в районе города Аркалык в Казахстане.

В январе 2013 года спускаемый аппарат был установлен у здания аэровокзала в аэропорту города Кемерово.

Экипаж 
Экипаж старта и посадки
  (Роскосмос) Антон Шкаплеров (1) — командир экипажа.
  (Роскосмос) Анатолий Иванишин (1) — бортинженер.
  (НАСА) Дэниел Бёрбанк (3-й космический полёт) — бортинженер.

Дублирующий экипаж
  (Роскосмос) Геннадий Падалка — командир экипажа.
  (Роскосмос) Сергей Ревин — бортинженер.
  (НАСА) Джозеф Акаба — бортинженер.

Примечания

Ссылки 

 Видео пуска и подготовки к пуску ракеты-носителя «Союз-ФГ» с ТПК «Союз ТМА-22». Телестудия Роскосмоса
 Примерка корабля. Сюжет телестудии Роскосмоса.

Космические корабли серии «Союз»